Ishkāshim eller Eshkashem (persiska: اشکاشم) är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Badakhshan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Kabul.

Marco Polo (1254-1324) beskriver i sin reseberättelse en stad som heter Scassem som eventuellt är Ishkāshim, men kan också vara Keshem. Han beskriver Scassem:

Referenser

Noter

Tryckta källor 
 

Distrikt i provinsen Badakhshan